Super Fly, film américain de Gordon Parks Jr. sorti en 1972 ;
 Superfly, bande originale du film Super Fly sorti en juillet 1972 (orthographié sans espace) ;
 Superfly, film américain de Director X sorti en 2018 et remake du film ci-dessus ;
 « Superfly » Jimmy Snuka (1943-2017), un catcheur professionnel.